Wigbert z Rathmelsigi
 Wigbert z Fritzlaru
 Zobacz imię Wigbert